Fever Pitch ist der Titel folgender Werke:

 Fever Pitch, Originaltitel von Jackpot (1985), US-amerikanischer Film von Richard Brooks
 Fever Pitch, autobiografischer Roman von Nick Hornby (1992)
 Fever Pitch, Originaltitel von Ballfieber, britische Literaturverfilmung von David Evans (1997)
 Fever Pitch, Originaltitel von Ein Mann für eine Saison, US-amerikanische Filmkomödie von Peter und Bobby Farrelly (2005)